Calizonella lepidota är en ringmaskart. Calizonella lepidota ingår i släktet Calizonella och familjen Alciopidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
lepidota